Benson & Hedges Championship — профессиональный снукерный турнир, проходивший с 1990 по 2002. Каждый год победитель Benson & Hedges Championship получал уайлд-кард на Мастерс.

В сезоне 1992/1993 турнир числился мини-рейтинговым, то есть очки начислялись в соотношении 1:10. Очки давались с целью приобщить большее количество профессионалов к турниру, однако основные игроки в нём не выступали (они автоматически попадали на Мастерс), и поэтому турнир утратил рейтинговый статус. Всё же, учитывая значимость и престижность самого турнира Мастерс, игроки проявляли интерес к квалификации, чтобы попасть на Уэмбли.

С сезона 2003/2004 Benson & Hedges Championship в связи с уходом табачного спонсора изменили на Masters Qualifying Event, то есть официальный турнир — квалификация на Мастерс. В этом виде турнир вернулся в календарь с сезона 2005/2006 (в 2004 не проводился).

С сезона 2010/11 турнир исчез из календаря мэйн-тура.

Победители

Ссылки 

 Архив снукера Криса Тернера: Benson & Hedges Championship, Квалификационный турнир к Мастерс